Miejscowości w Polsce:
 Wojewódki Dolne
 Wojewódki Górne